Бо́ндарня:

 Бондарня — мастерская бондаря.
 Бондарня (село) — село в Бородянском районе Киевской области Украины.